Constable, traduction en anglais du mot « connétable » peut désigner :

Patronymie 
 Betty Constable (1924-2008), joueuse de squash américaine ;
 Catherine Constable, géophysicienne australienne ;
 Giles Constable (1929-2021), médiéviste anglais ;
 Henry Constable (1562-1613), poète anglais ;
 John Constable (1776-1837), peintre anglais.

Grade dans la police 
 Au Royaume-Uni :
 du , constable paroissial (« parish constable »), officier de police bénévole en Angleterre ;
 aux  et  siècles, premier grade de la carrière d'un policier, équivalent au gardien de la paix en France.

Géographie 
 Constable, ville du comté de Franklin dans l'État de New York aux États-Unis.
 , une baie au nord du Groënland.